A LEN-Európa-kupa az Európai Úszószövetség (LEN) évenként megrendezett versenysorozata férfi vízilabdacsapatok számára. A sorozat 1992-ben LEN-kupa-ként indult, majd a 2011–12-es idénytől kezdődően rendezik ezen a néven.

A LEN-Európa-kupa győztese részt vesz a LEN-szuperkupa döntőjében, ahol a Bajnokok Ligája győztesével játszik.

Korábbi döntők

LEN-kupa

LEN-Európa-kupa

Örökmérleg

Győzelmek és ezüstérmek száma nemzetenként

Jegyzetek

Források 
 Információk a sports123.com honlapján
 allcompetitions.com

Nemzetközi vízilabdakupák